Schwaba steht für

Schwaba (Werra), ein rechter Nebenfluss der Werra

Schwaba ist der Familienname folgender Personen:
 Günter Schwaba (* 1948), deutscher Fußballspieler